Окафор:
 Окафор, Джалил (род. 1995) — американский баскетболист.
 Окафор, Ноа (род. 2000) — швейцарский футболист.
 Окафор, Симон Аквали (1934—2014) — католический прелат, епископ Авки.
 Окафор, Уче (1967—2011) — нигерийский футболист.
 Окафор, Эмека (род. 1982) — американский баскетболист.